Herb Ellis (1921–2018) amerikai színész
 Herb Ellis (1921–2010) amerikai dzsesszgitáros